

Населені пункти та їхні частини
 Рудкі — село в гміні Прущ Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рудкі — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Рудкі — село в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Рудкі — село в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рудкі — село в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Рудкі — село в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Рудкі — село в гміні Остроруґ Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Рудкі — село в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Рудкі — частина міста Накло-над-Нотецем в Накельському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Рудкі — частина села Пусткув у гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Рудкі — частина села Воля-Яхова в гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Рудкі — частина села Соснувка в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Рудкі — частина села Ґурно в гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Рудкі — частина села Дзевйонтле в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рудкі — частина села Яловенси в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рудкі — частина села Константиново в гміні Ходзеж Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Рудкі — колонія в гміні Закшувек Красницького повіту Люблінського воєводства
 Рудкі — осада в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Рудкі — осада в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рудкі — лісова осада в гміні Красник Красницького повіту Люблінського воєводства
 Рудкі — лісова осада в гміні Красник Красницького повіту Люблінського воєводства

Примітки